Saque de Tessalônica (904) — levado a cabo por piratas sarracenos liderados por Leão de Trípoli

Saque de Tessalônica (1185) — levado a cabo por Normandos do Reino da Sicília

Desambiguações de guerras e batalhas